У́лица Городовико́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Городовикова — улица в Волгограде.
 Улица Городовикова — улица в Липецке (Сырский).

Украина 
 Улица Городовикова — улица в Донецке.
 Улица Городовикова — улица в Харькове.